János Garay – poeta e scrittore ungherese
 János Garay – schermidore ungherese

Pagine correlate 
Garay